Panamerikanska mästerskapet i landhockey för damer 2001 var den första upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades på Jamaica.

Gruppspel

Placeringsmatcher

Spel om femte- och sjätteplats

Spel om tredje- och fjärdeplats

Spel om första- och andraplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2001
2001 i Jamaica
Sportåret 2001
Internationella sportevenemang i Jamaica
Landhockey i Jamaica